K. O., K.O., illetve egyre gyakrabban KO, A magyar sportnyelvben (főleg az ökölvívásban) is elterjedt rövidítése a kiütésnek (angolː Knock Out)

Film
 K. O., Rényi Tamás 1978-ban bemutatott, ökölvívókról szóló filmje
 K.O., Egy  buldog a Bucó, Szetti, Tacsi magyar képregény sorozat (1984 és 1989, majd 2017-től újra), valamint az ennek feldolgozásaként született Bucó, Szetti, Tacsi és az ékszertolvajok című rajzfilm (Haui József) szereplője
 K.O. (2017), francia thriller. Rendezte: Fabrice Gobert

Könyv
 K. O., Lovas István újságírónak a budapesti Kairosz kiadónál 2002-ben megjelent könyve

Zene
 K.O. (1990), Miroslav Žbirka nagylemeze
 K. O. (Knock Out), magyar metal zenekar az 1990-es években
 Second Round K.O., Kislemezen is megjelent szám a Canibus első, Can-I-Bus című nagylemezéről (1998)
 K.O. Média, Az Irigy Hónaljmirigy 2007-ben kiadott albuma
 K.O., Dal Blonde francia énekesnő 2014-es Alizée című hatodik stúdióalbumáról
 K.O., Ganxsta Zolee és a Kartel 2017-ben kiadott albuma

Hasonló
 K. O. / Produkció (2003-2005?), Rideg Sándor munkáinak kiadására szakosodott könyvkiadó
 K.O. díj, A 2008-as cannes-i fesztivál Un certain regard szekció „K.O. díja”
 Reggeli K.O., A Rádió Max morning show-ja
 OK K.O.! Legyünk hősök! (2017)
 K/O Paper Products

Rövidítések